Ricardo Ponce nacido en Ciudad de México, cuya escritura es basada en la liberación emocional, hijo de Isidoro Ponce Gordillo y Alma Frida Herrera Chinchillas.

 Estudios 

Luego de cursar la escuela primaria y secundaria en la Ciudad de México, Ricardo se gradúa en la Universidad Anáhuac de Cancún como Licenciado en Mercadotecnia año 2000 - 2005

En 2011 obtiene el diplomado Maestro de Kundalini Yoga, además se certifica como Deeksha Giver y completa los niveles 1 y 2 de Reiki

Y en el 2012 se certifica cómo Thetahealer ADN Básico y Avanzado, es cuando empieza a dedicarse a la escritura enfocado en la autoayuda.

 Trayectoria 

En el año 2012 publica el libro de autoayuda Ananda: El Juego de la VidaAgosto de 2013 Inicia la operaciones de la Fundación Ricardo Ponce, A.C. Con la intención de ayudar a quien más lo necesita.

A partir de entonces decide dictar conferencias sobre la liberación de ataduras emocionales y autosanación

Actualmente trabaja en su próximo libro Relaciones Espejo - Atraes lo que eres'''

Referencias

Enlaces externos 

Mexicanos
Nacidos en 1982
Emprendimiento
Escritores